Майсау () — город  в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Холлабрун.  Население составляет 1865 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 43,14 км². Официальный код  —  31026.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Мартин Шмид (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии